Euconulus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Johannes Theodor Reinhardt 1883. Euconulus ingår i familjen konsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Konsnäckor
Euconulus